Сен-Кристо́ф, Сен-Крістоф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 80 км на північний схід від Тулузи, 27 км на північ від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 75 осіб у працездатному віці (15-64 років) 48 були активні, 27 — неактивні (показник активності 64,0%, у 1999 році було 64,8%). З 48 активних працювали 43 особи (24 чоловіки та 19 жінок), безробітних було 5 (3 чоловіки та 2 жінки). Серед 27 неактивних 5 осіб було учнями чи студентами, 10 — пенсіонерами, 12 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 56 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 119,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Кристоф на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кристоф на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн